Holzschlag (kurz auch nur Schlag) bezeichnet:

 in der Forstwirtschaft den Holzeinschlag
 ein Waldgebiet, in dem Holz geschlagen wird, siehe Schlag (Forstwirtschaft)

 Der Holzschlag, eine Erzählung von Lew Tolstoi

Holzschlag ist der Name folgender Orte:

 Holzschlag (Bonndorf im Schwarzwald), Stadtteil von Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Holzschlag (Gemeinde Unterkohlstätten), Ortschaft von Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Holzschlag (Gemeinde Alland), Ortschaft von Alland, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Holzschlag (Gemeinde Brand-Nagelberg), Ortsteil in Brand-Nagelberg, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Holzschlag (Gemeinden Klaffer, Schwarzenberg), Ortschaft von Klaffer am Hochficht und Schwarzenberg am Böhmerwald, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Holzschlag, deutscher Name der Ortschaft Paseka (Prášily) in der Gemeinde Prášily, Plzeňský kraj,  Tschechien